Bajo el nombre de El Porteño, porteño o similares puede referirse a: 

 Gentilicios
 Porteño, el gentilicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Argentina; 
 Porteño, un cerro ubicado en Paraguarí, Departamento de Paraguarí, Paraguay.
 Porteño, el gentilicio de numerosas ciudades portuarias: Buenos Aires en la Argentina; Valparaíso en Chile; Mazatlán, Veracruz, Acapulco y Tampico en México; Puerto Cabello en Venezuela, Puerto Colombia en el país homónimo, Puerto de Santa María en España, Puerto Suárez en Bolivia, Puntarenas, Costa Rica, etc.

 Deportes
 al clásico Porteño uno partido tradicional del fútbol chileno que enfrenta a Everton de Viña del Mar y Santiago Wanderers de Valparaíso;  
 al clásico Porteño, el partido más importante del Callao (Perú) que disputan Sport Boys y Atlético Chalaco;
 al Campeonato Porteño, un torneo de fútbol argentino organizado en 1926 por la Asociación Amateur Argentina de Fútbol;
 a el Porteño, una entidad deportiva de Buenos Aires, oficialmente denominada Club Atlético Estudiantil Porteño; 
 a el Porteño, institución deportiva de la ciudad de Chacabuco (Argentina) denominada oficialmente Club Atlético Porteño;   

 Otros
 Resumen porteño, una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta, 
 El Porteño, una revista cultural argentina;
 Porteño, el apodo de un pelotari;
 Porteño o "porteñito", el nombre vulgar de un pez silúrido muy común en el Río de la Plata.

Otros 
 Cerro Porteño (desambiguación)